Il doppio del Barcelona Ladies Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová; ma la Benešová ha deciso di non prendere parte al torneo. Barbora Záhlavová-Strýcová ha partecipato in coppia con la connazionale Petra Cetkovská ma sono state battute da Sara Errani e Roberta Vinci in semifinale.

La coppia italiana ha poi trionfato in finale contro le connazionali Flavia Pennetta e Francesca Schiavone per 6-0, 6-2.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

  Ol'ga Govorcova /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  Nina Bratčikova /  Darija Jurak (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Barcelona Ladies Open 2012
WTA Tour 2012